Шугерман () — фамилия. Известные носители:

 Шугерман, Джозеф — американский маркетолог.
 Шугерман, Джордж (1912—1999) — американский скульптор.